Heltersberg heißen Berge und eine Gemeinde:

 Heltersberg, Ortsgemeinde im Landkreis Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz
 Heltersberg – zwei Berge im Hohen Pfälzer Wald in der Waldgemarkung der Ortsgemeinde Leimen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz:
 Heltersberg (Leimen) (ca. 595 m)
 Hoher Heltersberg (531,4 m)

Siehe auch:
 Heitersberg